Kranich steht für:
 Kranich, die Vogelart Grus grus
 Kraniche, die Vogelfamilie Gruidae
 Kranich (Sternbild), ein Sternbild des Südhimmels
 Kranich (Wappentier), eine gemeine Figur
 Kranich (Zeulenroda-Triebes), ein Weiler in Triebes im Landkreis Greiz, Thüringen
 Kranich (Maschine), ein hölzerner Baukran
 Kranich, ein Motorflugzeug der Raab-Katzenstein-Flugzeugwerke, siehe Raab-Katzenstein RK 6
 Kranich, Kranich II, ein Segelflugzeug; siehe DFS Kranich
 Kranich III, ein Segelflugzeug; siehe Focke-Wulf Kranich III
 Einsatzabteilung Kranich, ehemalige Sondereinheit der österreichischen Polizei
 Kranich (1959–1973), ein Schnellboot der Bundesmarine, siehe Jaguar-Klasse
 Kranich (1975–1998), ein Schnellboot der Bundesmarine, siehe Tiger-Klasse

Kranich ist der Familienname folgender Personen:

 Burchard Kranich (um 1515–1578), deutsch-englischer Arzt und Unternehmer
 Christian Friedrich Kranich (1784–1849), Schweizer Dichter und Theologe
 Ernst-Michael Kranich (1929–2007), deutscher Goetheanist und Anthroposoph
 Friedrich Kranich (1880–1964), deutscher Bühnentechniker und Theaterwissenschaftler
 Heiki Kranich (* 1961), estnischer Politiker
 Jami Kranich (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Johann Kranich von Kirchheim (um 1455–1534), Domherr im Fürstbistum Speyer
 Jutta Kranich-Rittweger (* 1961), deutsche evangelische Theologin, psychologische Psychotherapeutin und Autorin
 Kurt Kranich (* 1922), deutscher Journalist
 Manfred Kranich (* 1936), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher.
 Moritz Kranich (* 1980), deutscher Pokerspieler
 Sebastian Kranich (* 1969), deutscher Theologe
 Ursula Groden-Kranich (* 1965), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:

 Die Kraniche ziehen
 Die Kraniche des Ibykus